«Katra» — перший студійний альбом фінського симфо-готик-метал-гурту Katra. Реліз відбувся 28 лютого 2007.

Список композицій

Учасники запису 
 Катра Солопуро — вокал
 Крістіан Кангасніємі — гітари
 Том "Тома" Гардінер — гітари
 Яні Вілунд — клавіші
 Йоханес Толонен — бас-гітара
 Яакко Ярвесіву — ударні

Примітки

Посилання 
 Офіційна сторінка гурту Katra на MySpace 
  Альбом Katra на сайті Encyclopaedia Metallum
  Альбом Katra на сайті Discogs
 Альбом Katra на сайті MusicBrainz

Альбоми Katra
Дебютні альбоми 2007
Альбоми фінських виконавців
Альбоми симфонічного металу
Альбоми готичного металу
Альбоми Edel Records